Balassa László (14. század) királyi udvarnok
Balassa László (1908–1994) irodalomtörténész, nyelvész, tankönyvíró; eredeti nevén (1941-ig): Novák László
Balassa László (?) áruház-igazgató
Balassa László (1930–2019) építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
Balassa László (?) vezető operatőr, Ember Judit-díjas rendező
Balassa László pszichológus, Balassa György (Georges Baal) apja
Balassa László (1977–2019) fotóművész

Jegyzetek